Oregramma — викопний рід сітчастокрилих комах вимерлої родини Kalligrammatidae, що існував у ранній крейді (125—122 млн років тому). Скам'янілі відбитки представників роду знайдені у Китаї.

Види 
 Oregramma aureolusa
 Oregramma gloriosa
 Oregramma illecebrosa

Філогенія 
Еволюційні зв'язки роду у родині Kalligrammatidae:

Оригінальна публікація 
 D. Ren. 2003. Two new Late Jurassic genera of kalligrammatids from Beipiao, Liaoning (Neuroptera, Kalligramatidae). Acta Zootaxonomica Sinica 28:105-109

Примітки 

Викопні комахи
Сітчастокрилі
Роди комах
Комахи крейдового періоду